Perrenoud ist der Name folgender Personen:

 Marc Perrenoud (* 1981), Schweizer Jazzmusiker
 Philippe Perrenoud (* 1955), Schweizer Politiker, Regierungsrat des Kantons Bern (2006–2016)